Engong peut désigner :
 Engong, le pays des descendants d'Ekang Nna, au Gabon ;
 Engong, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Lembe-Yezoum.
Engong est un village du Département Nyong et Mfoumou, Arrondissement d'Akonolinga